Mehmeti ist der Familienname folgender Personen:

 Agon Mehmeti (* 1989), schwedischer Fußballspieler
 Din Mehmeti (1932–1999), albanischer Schriftsteller
 Kim Mehmeti (* 1955), mazedonischer Publizist und Schriftsteller
 Samir Mehmeti (* 1997), serbischer Fußballspieler